Dead Silence (horrorfilm), een Amerikaanse horrorfilm.
 Dead Silence (album), een album van Billy Talent.